Kalf ist der Familienname folgender Personen:

 Hubert Kalf (* 1944), deutscher Mathematiker
 Jan Kalf (1873–1954), niederländischer Kunsthistoriker
 Marlene Kalf (* 1990), deutsche Handballspielerin 
 Willem Kalf (1619–1693), niederländischer Stilllebenmaler

Siehe auch:
 Kalff
 Calf